French Open 2012 byl 111. ročník druhého tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 27. května až 11. června. Představoval jedinou událost velké čtyřky hranou na antukovém povrchu, a to na otevřených dvorcích Stade Roland-Garros v 16. městském obvodu francouzského hlavního města Paříže.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a francouzský tenisový svaz Fédération Française de tennis. Turnaj patřil do profesionálního okruhu mužů ATP World Tour 2012 a žen WTA Tour 2012. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Singlové tituly obhajovali Španěl Rafael Nadal, jenž pařížský grandslam vyhrál posedmé a Číňanka Li Na, která vypadla v osmifinále se Švedovovou.

111. ročník 
111. ročník se odehrával na osmihektarovém areálu Stade Roland-Garros v Paříži. Premiérový ročník se zde uskutečnil v roce 1928.

Tenisté bojovali o tituly v soutěžích mužské a ženské dvouhry a čtyřhry, smíšené čtyřhry, dvouhry a čtyřhry juniorů a juniorek, dvouhry a čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných NEC tour a také byly hrány zápasy legend. V areálu s dvaceti antukovými dvorci se rozhodující utkání závěrečné fáze odehrávaly na třech hlavních stadionech, kterými jsou Court Philippe Chatrier, Court Suzanne Lenglen a Court 1.

Švýcar Roger Federer vytvořil výhrou ve druhém kole nad Rumunem Adrianem Ungurem nový rekord, když zvítězil celkově ve 234. grandslamovém zápase. Překonal tak 233 výher Američana Jimmyho Connorse. Federerova celková bilance výher–proher na Grand Slamu po tomto utkání činila 234–35, když odehrál 52 turnajů velké čtyřky.

Vítězem mužské dvouhry se posedmé stal druhý nasazený Rafael Nadal, jenž ve finále porazil srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviće ve čtyřech setech. Sedmým titulem tak překonal rekord Švéda Björna Borga z Roland Garros a současně vyrovnal nejvyšší počet vítězných grandslamů ve dvouhře z jediného turnaje, když se zařadil po bok sedmi wimbledonských výher Američana Peta Samprase. Djoković by titulem získal, jako první tenista po 43 letech a třetí hráč v historii, čtvrtý grandslamový titul za sebou (nekalendářní grandslam). Do tohoto finále se tento výkon podařil pouze Donu Budgeovi a Rodu Laverovi.

Finále mužského singlu bylo poprvé od roku 1973 odloženo pro déšť na pondělí. V roce 1973 zdolal ve finále mužské dvouhry až v úterní dohrávce Rumun Ilie Năstase Jugoslávce Nikiho Piliče.

Pátá nasazená Američanka Serena Williamsová byla poprvé v kariéře vyřazena již v úvodním kole grandslamové dvouhry poté, co podlehla 111. hráčce světa Francouzce Virginii Razzanové. Jednalo se o její 47. dvouhru na turnajích velké čtyřky.

Druhá nasazená Ruska Maria Šarapovová si semifinálovou výhrou nad Petrou Kvitovou zajistila v následné pondělní klasifikaci žebříčku WTA z 11. června 2012 návrat na pozici světové jedničky ve dvouhře. První hráčkou světa již byla čtyřikrát předtím, poprvé v roce 2005 a naposledy v sezóně 2008.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál posedmé Španěl Rafael Nadal, který tak překonal rekordních šest výher Björna Borga.

V ženské dvouhře zvítězila Maria Šarapovová, která ve finále porazila Saru Eraniovou ve dvou setech a připsala si první titul z French Open. Dvacetipětiletá Šarapovová tak získala kariérní Grand Slam jako desátá žena historie tenisu. Jedinou hráčkou, která proti ní na tomto turnaji vyhrála set byla Klára Zakopalová v osmifinále.

V mužské čtyřhře dokázal pár Daniel Nestor a Max Mirnyj obhájit loňské vítězství. Ve finále porazili americký pár Mike Bryan a Bob Bryan dvakrát 6–4. Nestor vyhrál French Open potřetí v řadě a získal čtvrté vítězství (předchozí výhry 2007, 2010, 2011). Stejně tak pro Mirného se jednalo o čtvrtou trofej z této soutěže na French Open (předchozí výhry 2005, 2006, 2011).

Vítězkami ženské čtyřhry se staly Italky Sara Erraniová a Roberta Vinciová. Pro obě hráčky titul znamenal premiérový grandslam tenisové kariéry.

Smíšenou čtyřhru vyhrál indický pár Sania Mirzaová a Maheš Bhúpatí. Pro Mirzaovou titul představoval celkově druhé vítězství na grandslamu z této soutěže. Pro Bhupathiho to byla osmá grandslamová výhra a druhá v této soutěži na French Open (předchozí titul 1997).

Galerie vítězů

Čeští tenisté

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Výkony českých hráčů 
Ze tří českých zástupců v mužské dvouhře došel nejdále sedmý nasazený Tomáš Berdych, který skončil v osmifinále na raketě argentinské turnajové devítky Juana Martína del Potra ve čtyřech setech.

Mezi ženami vyřadila Klára Zakopalová dvě ruské nasazené tenistky Kirilenkovou a Pavljučenkovovou. Následně vypadla v osmifinále s pozdější vítězkou a turnajovou dvojkou Šarapovovou. Jako jediná z hráček jí v turnaji dokázala vzít set a odehrát vyrovnané utkání. Zajistila si tím z pozice české čtyřky účast na Letních olympijských hrách 2012 v Londýně. Světová čtyřka a česká jednička Petra Kvitová poprvé postoupila přes Kazašku Švedovovou do semifinále, kde ve dvou sadách skončila na raketě Šarapovové.

V ženské čtyřhře se nejdále probojovaly obhájkyně titulu a turnajové pětky Andrea Hlaváčkovás Lucií Hradeckou, které ve čtvrtfinále přešly přes druhý nasazený česko-slovinský pár Peschkeová a Srebotniková. V semifinále však podlehly turnajovým sedmičkám Ruskám Kirilenkové s Petrovovou.

V soutěži juniorů do semifinále dvouhry prošel Adam Pavlásek, jenž vypadl s Kanďanem Paliwem. Ve čtyřhře pak společně s krajanem Václavem Šafránkem postoupili do finále, ve kterém nestačili na australskou dvojici Andrew Harris a Nick Kyrgios, když rozhodl až supertiebreak posledního setu.

Statistiky 
 Nejvíce es:  Kevin Anderson – 69 /  Samantha Stosurová – 22;
 Nejrychlejší podání:  Milos Raonic – 237 km/h /  Julia Görgesová – 202 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Marcel Granollers – 22 /  Maria Šarapovová – 31 (jako v roce 2011);
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Rogério Dutra da Silva – 81 % /  Sara Erraniová – 79 % (jako v roce 2011);
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Rafael Nadal a  Novak Djoković – 46 /  Maria Šarapovová – 45
 Nejdelší výměna: Djoković vs. Nadal – finále, 44x přes síť / Kanepiová vs. Wozniacká – 3. kolo a Kerberová vs. Martićová – 4. kolo, vždy 28x přes síť

Petra Kvitová zahrála na turnaji druhý největší počet dvojchyb, a to 22 neúspěšných podání a Klára Zakopalová skončila v této statistice na třetí pozici s 21 dvojchybami.

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů 

  Santiago González
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=[10]

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Galina Voskobojevová  Daniele Bracciali
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Nuria Llagosteraová Vivesová  Oliver Marach
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Sania Mirzaová  Maheš Bhúpatí
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Květa Peschkeová  Mike Bryan
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=5
| RD2-team1= Jelena Vesninová  Leander Paes
| RD2-score1-1=62
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=Alt
| RD2-team2=

Junioři

Dvouhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Dvouhra vozíčkářek

Legendy

Mužské legendy do 45 let

Mužské legendy nad 45 let

Ženské legendy

Bodové hodnocení do žebříčku ATP a WTA

Dotace turnaje 
Celková dotace turnaje činila 18 718 000 eur. Vítězové mužské a ženské dvouhry obdrželi 1 250 000 eur. Částky v soutěžích čtyřher jsou uváděny na celý pár.
 
</center>

</center>

Odhlášení tenisté

Muži 
<center>
{|class="wikitable sortable"
|-
!Žebříček
!Hráč
!Body
!Obhajuje bodů
!Zisk bodů
!Body po turnaji
!Odstoupil pro
|-
|10.
| Mardy Fish
|<center>2 625
|<center>90
|<center>0
|<center>'''2 535
|radiofrekvenční ablaci
|-
|13.
| Gaël Monfils
|<center>2 165
|<center>360
|0
|<center>1 805
|zranění pravého kolene
|-
|18.
| Kei Nišikori
|<center>1 690
|<center>45
|<center>0
|<center>1 645
|žaludeční problémy
|}

Ženy

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Smíšená čtyřhra 
  Mathilde Johanssonová /  Marc Gicquel
  Stéphanie Foretzová Gaconová /  Édouard Roger-Vasselin
  Julie Coinová /  Nicolas Mahut
  Amandine Hesseová /  Michaël Llodra
  Virginie Razzanová /  Nicolas Devilder
  Pauline Parmentierová /  Benoît Paire

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavních soutěží z kvalifikací.

Reference

Externí odkazy 
 

 
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012